Morel est un patronyme français.

Étymologie 
Le patronyme Morel, comme , est à l'origine un surnom donné à un homme brun de peau ou de cheveux, tel un Maure. Issu du latin populaire maurellus, « brun comme un Maure », un dérivé du latin Maurus, le terme « morel » s'utilise aussi, en ancien français, pour désigner un cheval noir.

Variantes 
 , Mooreel, Morreel, Morele,  ;
avec un suffixe génitif -s : Morels, , Mooreels, Morreels ;
avec le -l- supprimé dans le -ls- : Moorees, Moorrees ;
avec le -o- écrit comme -oe- ou -ou- : Moerel, Moereels, Moureels ;
avec le -o- remplacé par un -a- : Marel, Mareel, , Marreel, Marelus ;
avec le -o- remplacé par un -e- : Merreel, Marel, Marelus.

 est une forme apparentée également très répandue, qui figure en France parmi les patronymes les plus courants.

Popularité

En France 
Morel est le 18 nom de famille le plus porté en France.
En 2000, en France, il y a 72 150 personnes qui portent le patronyme Maurel ou Morel dont une concentration de Maurel dans le Midi-Pyrénées et des concentrations de Morel dans le Lyonnais et en Ille-et-Vilaine.

Au Québec 

Le patronyme Morel était porté par quelque 3 100 Québécois en 2005. Le nom apparaît au 477 rang sur les 1 000 premiers noms de famille, c'est-à-dire 0,041 % du stock de tous les patronymes portés au Québec, standardisés selon l'orthographe la plus commune.

Personnalités portant ce patronyme

Familles nobles 

 la famille belge Morel de Westgaver ;
 la famille belge Morel de Boucle Saint Denis ;
 la famille lyonnaise Morel-Journel ;
 Olivier Morel de La Durantaye (1640-1716), militaire né en Bretagne, établi en Nouvelle-France, père de la lignée Morel/Duquet d'Amérique, seigneur de La Durantaye et de Kamouraska, conseiller au Conseil souverain de la Nouvelle-France.

Autres personnalités 
 Alizée Morel (1985-), nageuse française ;
  ;
 Anthony Morel (1979-), journaliste français ;
 Antoine-Alexandre Morel, graveur français ;
  ;
 Barbara Morel (1991-), reine de beauté française ;
 Bénédict Morel (1809-1873), aliéniste français ;
  ;
 Brent Morel (1987-), joueur américain de baseball ;
 Cecilia Morel (1954-), ancienne « première dame » chilienne ;
  ;
 Charles-Ferdinand Morel (1772-1848), personnalité politique suisse ;
 Charlotte Morel (1989-), triathlète française ;
 Christian Morel (1948-), sociologue ;
 Christophe Morel (1975-), coureur cycliste français ;
 Claire Morel (1984-), footballeuse française ;
 Claudio Morel Rodríguez (1978-), footballeur paraguayen ;
 Clément Morel (1984-), joueur de tennis français naturalisé monégasque ;
 Denis Morel-Cornet (1793-1874), homme politique français ; 
 Denise Morel (1946-), écrivaine et psychothérapeute française ; 
  ;
 Émile Morel (1873-1919), écrivain français ; 
 Eugène Morel (1869-1934), bibliothécaire français ;
 Eugène Morel (1885-1952), journaliste français ;
 Eustache Morel, aussi appelé Eustache Deschamps (1346-1406), poète français ;
 Fabien Morel (1965-), mathématicien français ;
  ;
 Félicien Morel (1935-), homme politique suisse ;
 Ferdinand Morel (1888-1957), psychiatre suisse ;
 Francis Morel (1947-), homme d'affaires et patron de presse français ;
  ;
 Gabriel Louis Morel (1769-1842), médecin et homme politique français ; 
 Gaël Morel (1972-), acteur, réalisateur et scénariste français ;
  ;
 Georges Morel (1921-1989), philosophe et théologien catholique français ;
 Georges Morel (1938-2004), rameur d'aviron français ;
  ;
 Gérard Georges Morel (1927-2018), général français ;
 Gerry Morel (1907-1960), agent secret français ;
 Guillaume Morel (1505-1564), érudit français ;
 Guillaume Morel (?-1725), né à Paris, établi en Nouvelle-France, père des lignées Morel/Pelletier et Morel/Baret d'Amérique ;
 Hilaire Morel (1834-1903), architecte français ;
  ;
  ;
 Jean-Baptiste Morel (1851-1942), homme politique français ;
 Jean-Michel Morel (1953-), mathématicien français ;
 Jean-Paul Morel (1949-), architecte français ;
 Jean-Philippe Morel (1973-), avocat et élu local français ;
 Jérémy Morel (1984-), footballeur franco-malgache ;
 Jorge Morel (1931-2021), guitariste classique et compositeur argentin ;
 Joseph-Wilfrid Morel (1888-1964), député et maire québécois ;
 Julie Morel (1982-), footballeuse française ; 
 Léon Morel-Fatio (1810-1871), peintre français ;
 Léonard Morel-Ladeuil (1820-1888), sculpteur et ciseleur français ;
  ;
 Louis Camille Morel (1829-1902), homme politique français ;
  ;
 Marie Morel (1954-), artiste peintre, éditrice française ;
 Marie-Rose Morel (1972-2011), femme politique belge flamande ;
 Marlène Morel-Petitgirard (1988-), coureuse cycliste française ;
 Michel Morel ( - ), né en Champagne, France, établi en Nouvelle-France, père de la lignée Morel/Grandin d'Amérique ; 
 Myrtil Morel ou Myrtile Morel (1889-1979), hautboïste français ; 
 Paul Morel (1869-1933), homme politique français ; 
  ;
  ; 
  ; 
 Robert Morel (1922-1990), éditeur français ;
 Roger Morel de Villiers (1885-1958), sculpteur français ;
 Romain Morel (1988-), joueur français de kayak-polo ;
 Roselyne Morel (1942-), écrivain français ;
 Salomon Morel (1919-2007), fonctionnaire polonais accusé de crimes de guerre et contre l'humanité ;
 Sophie Morel (1979-), mathématicienne française ;
 Suzy Morel (1928-2007), écrivaine française ;
 Tanja Morel (1975-), skeletoneuse suisse ;
 Tom Morel (1915-1944), militaire et résistant français ;
 Victor Morel (1869-1927), homme politique français.

Personnage fictif  
 Charles Morel, personnage du roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

Pseudonyme 

 Morel (avant 1783-1802), vaudevilliste français.

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Morel (prénom)

Lien externe 
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois